Abaširi může být:
 Abaširi (jezero) – jezero na ostrově Hokkaidó v Japonsku
 Abaširi (město) – město na ostrově Hokkaidó v Japonsku
 Abaširi (řeka) – řeka na ostrově Hokkaidó v Japonsku